Du Bois (Illinois), een plaats in de Verenigde Staten
Du Bois (Nebraska), een plaats in de Verenigde Staten
Du Bois (1983), een Belgische adellijke familie
Du Bois (Antwerpen), een Belgische adellijke familie
Du Bois (België), een Belgische adellijke familie
Du Bois (geslacht), een Nederlandse adellijke familie

Personen
Abraham du Bois (regent), bewindhebber van de Rotterdamse kamer van de WIC en VOC
Abraham du Bois (verzetsstrijder), een Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
Alfons Du Bois, een Belgische politicus en burgemeester
Armand Du Bois, een Belgische politicus en burgemeester
Paul Du Bois (1859-1938), Belgische beeldhouwer en medailleur
Rob du Bois, Nederlands componist
William Edward Burghardt Du Bois, een panafricanist en mensenrechtenactivist
 Charles du Bois de Vroylande, provinciegouverneur en burgemeester

Zie ook
Dubois (doorverwijspagina)